Loweina är ett släkte av fiskar. Loweina ingår i familjen prickfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Prickfiskar
Loweina